Шашалевич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Андрей Мрый (настоящая фамилия — Андрей Антонович Шашалевич, 1893—1943) — белорусский писатель, журналист и переводчик.
 Шашалевич, Василий Антонович (1897—1941) — белорусский поэт, прозаик, драматург.